Лаві:
  (, «молодий лев») — дослідний зразок винищувача, який створений компанією IAI.

Населені пункти 
  () — кібуц, розташований у Північному окрузі Ізраїлю.
 Лаві (Лавіт, )  — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Тарн і Гаронна.

Прізвище 
  — ізраїльський журналіст, син хужожника/журналіста 
  (нар. 1964) — ізраїльський педагог і політик, депутат кнесету 19-го і 20-го скликання.
  — лектор французької мови в Московському університеті.
 Лаві Далія (уроджена  Далія Левінбук; 1942—2017) — ізраїльська актриса, співачка і модель.
 Лаві Вейкко (; 1912—1996) — фінський письменник, поет, співак.
 Лаві Орен (, ; нар. 1976) — ізраїльський співак, драматург, композитор і театральний режисер.
  (; 1937—2007) — ізраїльський художник, графік, фотохудожник, викладач образотворчого мистецтва, музичний критик (класична музика) і журналіст-мистецтвознавець.

Прізвища